Фортуни () — испанская фамилия. Известные носители:

 Фортуни, Мариано (1838—1874) — испанский художник.
 Фортуни, Мариано (модельер) (1871—1949) — испанский модельер, сын Мариано Фортуни.
 Фортуни, Энзо (род. 1981) — мексиканский актёр озвучивания.